La Princesse de Clèves ist der Originaltitel von:
 Die Prinzessin von Clèves, ein Roman von Marie-Madeleine de La Fayette aus dem Jahr 1678
 Die Prinzessin von Cleve, ein französischer Film von Jean Delannoy aus dem Jahr 1961, eine Verfilmung des Romans